Karl Theodor Hartweg (1872-1971), botaniste allemand
 Raoul Hartweg, professeur d'anthropologie physique